Alekseï Anatolievitch Semionov, en russe , et en anglais , (né le  à Mourmansk en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Carrière de joueur 
En 1997, il commence sa carrière avec l'équipe réserve du Krylia Sovetov en Pervaïa liga. Les Wolves de Sudbury le sélectionne en  lors du repêchage européen de la Ligue canadienne de hockey 1998. Il part alors dans la Ligue de hockey de l'Ontario. Il est choisi en 1999 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Oilers d'Edmonton en , en . En 2002, il débute dans la LNH. Le , il est échangé aux Panthers de la Floride en retour d'un choix de cinquième ronde au repêchage 2006. Le , il signe un contrat avec les Sharks de San José.

Trophées et honneurs personnels 
Ligue de hockey de l'Ontario
 2001 : remporte le trophée Max-Kaminsky.
 2001 : élu dans la première équipe d'étoiles.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1997-1998|| Krylia Sovetov 2|| Pervaïa liga|| 52|| 1|| 2|| 3|| 48|| || || || ||
|-
| 1997-1998|| SKA Saint-Pétersbourg 2|| Pervaïa liga|| 52|| 1|| 2|| 3|| 48|| || || || ||
|-
| 1998-1999|| Wolves de Sudbury|| LHO|| 28|| 0|| 3|| 3|| 28|| 2|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 1998-1999|| SKA Saint-Pétersbourg|| Superliga|| 6|| 0|| 0|| 0|| 2|| || || || ||
|-
| 1999-2000|| Wolves de Sudbury|| LHO || 65|| 9|| 35|| 44|| 135|| 12|| 1|| 3|| 4|| 23
|-
| 1999-2000|| Bulldogs de Hamilton|| LAH|| -|| -|| -|| -|| -|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2000-2001|| Wolves de Sudbury|| LHO || 65|| 21|| 42|| 63|| 106|| 12|| 4|| 13|| 17|| 17
|-
| 2001-2002|| Bulldogs de Hamilton|| LAH|| 78|| 5|| 11|| 16|| 67|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| Bulldogs de Hamilton|| LAH|| 37|| 4|| 3|| 7|| 45|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| Oilers d'Edmonton|| LNH|| 46|| 1|| 6|| 7|| 58|| 6|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2003-2004|| Oilers d'Edmonton|| LNH|| 46|| 2|| 3|| 5|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| SKA Saint-Pétersbourg|| Superliga|| 51|| 0|| 9|| 9|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| Lokomotiv Iaroslavl|| Superliga|| 2|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| Oilers d'Edmonton|| LNH|| 11|| 1|| 1|| 2|| 17|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| Panthers de la Floride|| LNH|| 16|| 1|| 1|| 2|| 21|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| Americans de Rochester|| LAH|| 3|| 0|| 0|| 0|| 7|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| Americans de Rochester|| LAH|| 4|| 0|| 0|| 0|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| Salavat Ioulaïev Oufa|| Superliga|| 20|| 1|| 2|| 3|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| Panthers de la Floride|| LNH|| 23|| 0|| 5|| 5|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| Sharks de San José|| LNH|| 22|| 1|| 3|| 4|| 36|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2008-2009|| Sharks de San José|| LNH|| 47|| 1|| 7|| 8|| 57|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| HK Dinamo Moscou|| KHL|| 34|| 1|| 3|| 4|| 30|| 4|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2010-2011|| SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 18|| 0|| 4|| 4|| 20|| 6|| 0|| 0|| 0|| 12
|-
| 2011-2012|| SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 40|| 0|| 3|| 3|| 55|| 12|| 0|| 2|| 2|| 45
|-
| 2012-2013|| SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 48|| 2|| 5|| 7|| 44|| 15|| 0|| 2|| 2|| 12
|-
| 2013-2014 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 43|| 2|| 7|| 9|| 44|| 10|| 0|| 2|| 2|| 12
|-
| rowspan=2|2014-2015 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 7|| 0|| 0|| 0|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HK Vitiaz || KHL || 37|| 1|| 8|| 9|| 54|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || HK Sotchi || KHL ||44 ||0 ||6 ||6 ||87 ||4 ||0 ||0 ||0 ||31
|-
| 2016-2017 || HK Vitiaz || KHL || 54|| 2|| 14|| 16|| 102|| 4|| 0|| 0|| 0|| 8
|-
| 2017-2018 || HK Vitiaz || KHL || 37|| 6|| 6|| 12|| 86|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 42|| 0|| 5|| 5|| 24|| 14|| 1|| 0||1 || 41
|-
| 2019-2020 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL ||37 || 1 || 4 || 5 || 43 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2020-2021 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 33 || 0 || 2 || 2 || 37 || - || - || - || - || -

| 211 || 7|| 26|| 33|| 249|| 8|| 0|| 0|| 0|| 2

| 474 || 15 || 67 || 82 || 654 || 73 || 1 || 7 || 8 || 167

Références 

Joueur russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Oilers d'Edmonton
Joueur des Krylia Sovetov
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur des Americans de Rochester
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur des Sharks de San José
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur des Wolves de Sudbury
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du HK Vitiaz
Joueur du HK Sotchi
Naissance en avril 1981
Naissance à Mourmansk